Евгений Семёнов:
 Семёнов, Евгений Александрович (1920—1988) — советский ватерполист, тренер, судья.
 Семёнов, Евгений Владимирович (род. 1960) — российский художник-концептуалист, теоретик искусства, коллекционер, входит в круг московского концептуализма. 
 Семёнов, Евгений Иванович (род. 1927) — российский минералог.
 Семёнов, Евгений Петрович (Соломон Моисеевич Коган, 1861—1944) — российский журналист и политический деятель. Народоволец.